Линейная функция — функция вида
  (для функций одной переменной).

Основное свойство линейных функций: приращение функции пропорционально приращению аргумента. То есть функция является обобщением прямой пропорциональности.

Графиком линейной функции является прямая, с чем и связано её название. Это касается вещественной функции одной вещественной переменной.
 В случаях  линейные функции называются однородными (это в сущности синоним прямой пропорциональности), в отличие от  — неоднородных линейных функций.

Свойства 
  (угловой коэффициент прямой) является тангенсом угла  который прямая образует с положительным направлением оси абсцисс, и может быть найден по формуле .
 При , прямая образует острый угол с положительным направлением оси абсцисс.
 При , прямая образует тупой угол с положительным направлением оси абсцисс.
 При , прямая параллельна оси абсцисс.
Угол между двумя прямыми, задаваемыми уравнениями  и  определяется равенством:  где  то есть прямые не являются взаимно перпендикулярными; при  и прямые параллельны.
  является показателем ординаты точки пересечения прямой с осью ординат.
 При , прямая проходит через начало координат.
Линейная функция монотонна и невыпукла на всей области определения , производная  и первообразная  функции  запишутся:

 
 

Обратная функция к  :

Линейная функция нескольких переменных 
Линейная функция  переменных  — функция вида
 

где  — некоторые фиксированные числа.
Областью определения линейной функции является всё -мерное пространство переменных  вещественных или комплексных.
При  линейная функция называется однородной, или линейной формой.

Если все переменные  и коэффициенты  — вещественные числа, то графиком линейной функции в -мерном пространстве переменных  является -мерная гиперплоскость
 

в частности при  — прямая линия на плоскости.

Абстрактная алгебра 
Термин «линейная функция», или, точнее, «линейная однородная функция», часто применяется для линейного отображения векторного пространства  над некоторым полем  в это поле, то есть для такого отображения , что для любых элементов  и любых  справедливо равенство
 

причём в этом случае вместо термина «линейная функция» используются также термины линейный функционал и линейная форма — также означающие линейную однородную функцию определённого класса.

Алгебра логики 

Булева функция  называется линейной, если существуют такие , где , что для любых  имеет место равенство:
 .

Нелинейные функции 
Для функций, не являющихся линейными, употребляют термин нелинейные функции.
То же относится и к употреблению слова нелинейные в отношении других объектов, не обладающих свойством линейности, например — нелинейные дифференциальные уравнения.
Обычно термин используется, когда функциональную зависимость вначале приближают линейной, а потом переходят к изучению более общего случая, часто начиная с младших степеней, например рассматривая квадратичные поправки.

Нелинейные уравнения достаточно произвольны. К примеру, нелинейной является функция .

В ряде случаев этот термин может применяться и к зависимостям , где , то есть к неоднородным линейным функциям, поскольку они не обладают свойством линейности, а именно в этом случае  и .
Например, нелинейной зависимостью считают  для материала с упрочнением (см. теория пластичности).

См. также 
 Сублинейная функция
 Линейное уравнение
 Кусочно-линейная функция
 Целая рациональная функци

Элементарные функции
Булева алгебра
Линейная алгебра
Элементарная математика
Элементарная алгебра